Esarcus är ett släkte av skalbaggar. Esarcus ingår i familjen vedsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedsvampbaggar
Esarcus